Индийские чехони-шелы () — род лучепёрых рыб семейства карповых. Обитают в Южной Азии.

Описание 
Небольшие рыбы длиной около 7—8 см. Тело обычно сжато с боков. Рот небольшой направлен вверх. Глаза крупные, расположены в передней части головы. Спинной плавник с 9—13 лучами. Анальный плавник имеет от 13 до 26 лучей. Хвостовой плавник раздвоен и насчитывает до 19 полных лучей. Рыбы обитают в мелких ручьях и прудах.

Список видов 
Род состоит из 3 видов:

Распространение 
Представители рода встречаются в Индии, Шри-Ланке, Пакистане, Мьянме, Таиланд, Малайзии и на Суматре

Примечания 

Карповые